Троцкий (фильм):
 Троцкий (фильм, 1993) — российский фильм-биография Льва Давидовича Троцкого.
 Троцкий (фильм, 2009) () —  канадская комедия от Джейкоба Тьерни.

См. также 

 Троцкий (телесериал) (2017)